A rulett egy szerencsejáték.

További jelentései:
Rulett, Marvel Comics szereplő
Roulette Records, zeneműkiadó
Roulette című dala van a System of a Downnak, és a Bon Jovinak is
Roulette egy Transformers-karakter
A The Roulettes egy angol rockegyüttes